

Щекаркув — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Щекаркув — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства